|-
| 134201 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134202 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134203 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134204 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134205 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 134206 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 134207 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134208 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134209 - ||  || 9 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 134210 - ||  || 9 august 2005 ||  || 
|-
| 134211 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 134212 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 134213 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 134214 - ||  || 3 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134215 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134216 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134217 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134218 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 134219 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134220 - ||  || 24 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 134221 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134222 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134223 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134224 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134225 - ||  || 4 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134226 - ||  || 6 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134227 - ||  || 14 decembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134228 - ||  || 6 decembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134229 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134230 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134231 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134232 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134233 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134234 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134235 - ||  || 26 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134236 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 134237 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134238 - ||  || 27 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134239 - ||  || 28 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 134240 - ||  || 27 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134241 - ||  || 30 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 134242 - ||  || 27 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 134243 - ||  || 30 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134244 De Young ||  || 6 ianuarie 2006 ||  || 
|-
| 134245 - ||  || 4 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134246 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134247 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134248 - ||  || 2 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134249 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134250 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134251 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134252 - ||  || 3 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 134253 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134254 - ||  || 4 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 134255 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134256 - ||  || 6 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134257 - ||  || 7 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134258 - ||  || 7 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134259 - ||  || 20 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134260 - ||  || 21 ianuarie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 134261 - ||  || 22 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134262 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134263 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 134264 - ||  || 20 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134265 - ||  || 24 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 134266 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134267 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134268 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134269 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134270 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134271 - ||  || 28 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134272 - ||  || 28 ianuarie 2006 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 134273 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134274 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134275 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134276 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134277 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134278 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134279 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134280 - ||  || 28 ianuarie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134281 - ||  || 1 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134282 - ||  || 1 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134283 - ||  || 2 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134284 - ||  || 2 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134285 - ||  || 2 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134286 - ||  || 3 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134287 - ||  || 1 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134288 - ||  || 10 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134289 - ||  || 12 februarie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 134290 - ||  || 20 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134291 - ||  || 20 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134292 - ||  || 20 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134293 - ||  || 20 februarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 134294 - ||  || 22 februarie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 134295 - ||  || 22 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134296 - ||  || 20 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134297 - ||  || 24 februarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 134298 - ||  || 26 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 134299 - ||  || 23 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134300 - || 2109 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-